Склеромохл, или склеромохлус (), — вид позднетриасовых архозавриформ, возможно, относящихся к кладе авеметатарзалий. Единственный представитель семейства Scleromochlidae.

Окаменелости склеромохла были найдены в карнийских отложениях песчаника в Шотландии. Голотип BMNH R3556, представляет собой частичный скелет — часть черепа и хвост отсутствуют.

Систематика 
Филогенетическое положение вида дискутируется уже долгое время. Одни исследования относили его к группе Ornithodira — сестринскому таксону по отношению к птерозаврам (Pterosauria). Другие рассматривают его как базального представителя Avemetatarsalia, не относящегося к Ornithodira. В 2014 году вид отнесли к базальным птерозаврам. Согласно альтернативной точке зрения, выдвинутой в 2020 году, склеромохл относится к семейству Doswelliidae или является другим не-архозавровым архозавриформом.

Кладограмма по второй итерации филогенетического анализа К. Ф. Каммерера 2020 года (в первую итерацию не был включён склеромохл, и семейство Lagerpetidae рассматривается в составе динозавроморф):

Описание 

Склеромохл был небольшим (длина тела 181 мм), стройным животным, с тонкими длинными задними ногами. Возможно, он был способен к передвижению как на четырёх, так и на двух ногах. Согласно ряду исследований он мог передвигаться прыжками, наподобие современных кенгуру.

Существует предположение, что если склеромохл действительно родственен птерозаврам, он был способен к планирующему полёту благодаря наличию кожной перепонки между передними и задними конечностями, наподобие современной белки-летяги. Предплечье и голень склеромохла были удлинены, что характерно также и для птерозавров. В связи с приспособлением к двуногому хождению подвздошные кости были вытянуты вдоль крестца. Способность к бегу на задних ногах склеромохл дополнял лазаньем по деревьям. Это повлекло удлинение передних конечностей как органов хватания при передвижении по ветвям. С предками птерозавров склеромохла роднило и число предкрестцовых позвонков, которых у него насчитывалось 20—21, примерно столько же, сколько у ранних птерозавров, и меньше, чем у типичных псевдозухий.

Примечания 

Животные по алфавиту
Вымершие пресмыкающиеся
Авеметатарзалии
Монотипические роды архозавров
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии, описанные в 1907 году